

Населені пункти та їхні частини
 Старе Място — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Старе Місто (Старе Място) — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Старе Място — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Старе Място — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Старе Място — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Старе Място — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Старе Място — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Старе Място — частина міста Коваль у Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Старе Място — частина міста Іновроцлав у Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Старе Място — частина міста Свеце в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Старе Място — частина міста Замостя в Люблінському воєводстві
 Старе Място — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Старе Място — частина міста Паб'яніце в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Старе Място — частина міста Опочно в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Старе Място — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Старе Място — частина міста Скавіна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Старе Място — частина міста Вольбром у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Старе Място — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Старе Място — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Старе Място — частина міста Освенцим у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Старе Място — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Старе Място — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Старе Място — частина міста Брок у Островському повіті Мазовецького воєводства
 Старе Място — частина міста Біла в Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Старе Място — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Старе Място — частина міста Завихост у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Старе Място — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Старе Място — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Старе Място — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Старе Място — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки